El Templet al Parc de Can Vidalet és una construcció ornamental protegida com a bé cultural d'interès local a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Descripció 
És una construcció de planta circular formada per vuit columnes estriades, amb capitells clàssics d'ordre corinti, i entaulament circular. Se situa sobre un llac, inscrit en jardí d'inspiració romàntica, en un parc municipal de 4,5 ha.

Història 
Està situat dins el parc de Can Vidalet, antigament finca de Can Grases i, després residència de la família Juncadella. Destruït quan la casa va ésser arrasada (1940), fou reconstruït l'any 1974 segons les normes de l'edifici primitiu.

Referències 

 

Parcs urbans de Catalunya
Patrimoni monumental d'Esplugues de Llobregat
Edificis d'Esplugues de Llobregat
Edificis eclèctics del Baix Llobregat